Schick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert X. Schick
 Susanne Schick